Ubicada en La Habana Cuba...

Advocación 
 Virgen de la Merced o de las Mercedes – Festividad: 24 de septiembre.

Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Argentina 
 Basílica de la Merced, en la ciudad de Buenos Aires.
 Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Córdoba.
 Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, en la ciudad de Mercedes (Buenos Aires).
 Basílica de la Merced, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

en Chile 
 Basílica de la Merced, en la ciudad de Santiago de Chile.

en Colombia 
 Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, en Chinchiná.
 Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Yarumal.

en Ecuador 
 Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Guayaquil.
 Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Ibarra.
 Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Quito.

en España 
 Basílica de la Merced, en la ciudad de Barcelona.
 Basílica de la Merced, en la ciudad de Jerez de la Frontera.
 Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, en la Villa de Oria (Almería).

en Perú 
 Basílica de la Merced, en la ciudad de Cuzco;
 Basílica de la Merced, en la ciudad de Lima;
 Basílica de la Merced, en la ciudad de Paita - Piura